19-й чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Минске с 2 по 21 февраля 1959 года.

Разделившие первое место Борис Блиндер, Зиновий Цирик и Вячеслав Щёголев играли в Орехово-Зуево дополнительный турнир за звание чемпиона страны. Чемпионом страны стал Зиновий Цирик, второе место занял Борис Блиндер, третье место осталось за Вячеславом Щёголевым (2,5; 2; 1,5 очка соответственно).

Турнирная таблица

Дополнительный турнир 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1959 №1, №2

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спортивные соревнования в Минске
1959 год в Белоруссии
Февраль 1959 года